Траут () — английская фамилия. Известные носители:
 Траут, Джек (1935—2017) — маркетолог, основатель и президент консалтинговой фирмы «Trout&Partners».
 Траут, Майк (род. 1991) — американский профессиональный бейсболист. 
 Траут, Остин (род. 1985) — американский боксёр-профессионал, выступающий в первом среднем весе.
 Траут, Уолтер (род. 1951) — американский блюзовый гитарист и автор-исполнитель. 
 Килгор Траут (1907—1981 или 1917—2001) — персонаж произведений Курта Воннегута, писатель-фантаст.